The Culling — это игра в жанре королевской битвы от первого лица, разработанная студией Xaviant. Игра вышла в ранний доступ Steam 4 марта 2016 года на Microsoft Windows и Linux.

Геймплей 
16 игрокам дают 20 минут на игру и высаживают в капсулах на закрытую территорию в случайные места. На игровой территории присутствуют здания, в которых игроки могут найти полезные для выживания предметы. Игроки могут найти мосты, бочки с ядовитым газом, взрывоопасные бочки. Во время игры происходят различные события, к примеру летающий дрон с ценным грузом вокруг центра карты, который нужно сбить. Главная цель игры — остаться последним выжившим. Ближе к концу игры выпускается ядовитый газ, который постепенно охватывает всю карту. За выполнение различных действий, таких как убийство других игроков или утилизацию предметов игроки получают «F.U.N.C» — игровую валюту, которая используется для создания, покупки, улучшения снаряжения и для вызова дрона с грузом в специальных местах.

В игре присутствует система перков и грузов, которые выбираются перед матчем и не могут быть изменены во время него. Игроки могут выбрать 3 перка из 3 категорий и 1 дрон с грузом, в зависимости от стиля игры.

Ссылки 
 

Компьютерные игры 2017 года
Квесты
Игры для Linux
Игры для Windows
Игры для Xbox One
Компьютерные игры в жанре королевской битвы